Claudia Riegler (alpineskiester) (16 juli 1976), Nieuw-Zeelands alpineskiester
 Claudia Riegler (snowboardster) (7 juli 1973), Oostenrijks snowboardster